Hov kan have flere betydninger:

 Hov (negl) – udtryk for blandt andet hovdyrs (f.eks. hestes) trædeflader.
 Hov (by) – en mindre havneby i Halling Sogn, Odder Kommune
 Hov (Middelfart Sogn) – en bebyggelse i Middelfart Sogn, Middelfart Kommune
 Hov (Sennels Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sennels Sogn, Thisted Kommune
 Hov (bygd) – en bygd på Suðuroy, Færøerne ved nordsiden af Hovsfjørður.
 Hov (helligsted) – religiøs bygning i Norden fra før-kristen tid.

Se også
 Hou – by ved Limfjordens udmunding til Kattegat.
 Hou Sogn – et sogn i Langelands Provsti (Fyens Stift), i Langeland Kommune.
 Hou (Langeland) – en bebyggelse i Hou Sogn.